Тодд () — прізвище, ім'я або топонім.

Персоналії 
 Тодд (прізвище)
 Тодд (ім'я)

Топонім 
 Округ Тодд () — назва округів у різних штатах США
 Тодд Тауншип — селище в окрузі Фултон, штат Пенсільванія
 Тодд Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсильванія

Див. також 
 Тод